Марка-Ёль:

 Марка-Ёль (приток Велью) — река в России, протекает в Республике Коми. 
 Марка-Ёль (приток Немы) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.